Olinia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Olinia ingår i familjen Penaeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Olinia